Евге́ний Степа́нов: Степанов, Евгений Петрович (1909—1971) — советский журналист, писатель, партийный деятель, редактор газеты «Красный Крым», партизан Крыма, комиссар 1-й бригады Северного соединения.
 Степанов, Евгений Петрович (1931 — ?) — российский физик-экспериментатор, лауреат Государственной премии СССР (1969).